Debra – variante inglese del nome proprio di persona Debora
Debra – canzone di Beck, dall'album Midnite Vultures
Debra! – serie televisiva per bambini canadese
Debra – attrice ed ex wrestler statunitense